Por MTU (desambiguação) pode estar à procura de:
 MTU - em informática, é o acrónimo para Maximum Transmission Unit;
 MTU Friedrichshafen - fabricante de motores marítimos, industriais, geradores, etc;
 MTU Motores - fabricante de motores aeronáuticos.

MTU